"Pescarolo" pode ser:
 Henri Pescarolo, piloto
 Pescarolo Sport, equipa de automobilismo
 Pescarolo ed Uniti, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos